Flag Island ist der Name mehrerer Inseln:

 in Antarktika:
 Flag Island (Antarktika)

 in den Vereinigten Staaten:
 Flag Island (Cumberland County, Maine)
 Flag Island (Knox County, Maine)
 Flag Island (Michigan)
 Flag Island (Minnesota)
 Flag Island (New York)
 Flag Island (Oregon)